Trelleborg (skandinavisch für „wikingerzeitliche Ringburg“) steht für:
 Trelleborg, Stadt in Südschweden
 Trelleborg (Burg), Wikingerburg in Südschweden
 Trelleborg (Gemeinde), Gemeinde von Trelleborg, Südschweden
 Trelleborg (Slagelse), Wikingerburg auf der dänischen Hauptinsel Seeland
 Trelleborg (Schiff, 1981), Eisenbahnfährschiff
 Trelleborg AB, schwedisches Unternehmen
 (3830) Trelleborg, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Träleborg
 Trælborg